Monica Seles conquistou o título ao derrotar a australiana Jelena Dokić por 6-3, 6-3 na final.

Cabeças de chave

Chave

Final

Chave 1

Chave 2

Ligações externas 

S
WTA da Costa do Sauipe